Корејски грб је појам који може да се односи на:

 Грб Јужне Кореје
 Грб Северне Кореје